Таллыкуль — название нескольких населённых пунктов:

 Таллыкуль — деревня в Благоварском районе Башкортостан.
 Таллыкуль — деревня в Шаранском районе Башкортостан.